Ска́зки ста́рого Ви́льнюса — сборники фантастических рассказов, действие которых происходит на улицах исторического центра Вильнюса. Рассказы написаны Максом Фраем. В оформлении книг использованы фотографии автора.

История проекта 
В марте 2012 году в издательстве Амфора вышел «Том первый», в котором было 24 рассказа, в декабре — «Том второй». Третий том вышел в начале 2014 года. После этого издательство сменилось на АСТ. Четвёртый том вышел в конце 2015 года, пятый — в октябре 2016. Первоначально ожидалось, что общее число рассказов в итоге будет 108 — по количеству улиц «старого города» Вильнюса, но в 2017 вышел шестой том, в котором говорилось о том, что после пересчёта улиц их оказалось 146, и поэтому за шестым томом в 2018 году последовал выход седьмого тома, в котором было названо уже 147 улиц, переулков, площадей, рынков и мостов.

Презентация первой книги с помощью посольства Литовской Республики состоялась в Доме Юргиса Балтрушайтиса в Москве в апреле 2012 года и сопровождалась тематической выставкой фотографий.
 
В Ярославле по мотивам первого тома состоялась городская игра «Сказки старого города».

«Сказки старого Вильнюса» размещены на некоммерческом сайте Kroogi Файл второго тома, представленный на Kroogi, имеет другой набор фотографий, отличающийся от печатного варианта.

Некоторые рассказы переведены на белорусский язык.

Продолжением «Сказок» стал фантастический цикл «Тяжёлый свет Куртейна».

Оформление  
На обложке первого тома, изданного «Амфорой»,  фотография арки c фигурой ангела в Ужуписе. На обложке второго тома — отражение костёла Святой Анны. Фотографии автора.

Начиная с четвёртого тома, в связи со сменой издательства, стало применяться новое оформление с иллюстрациями Ренаты Магзумовой (первые три тома также были переизданы в новом оформлении).

Отзывы и критика 
Ольга Лебёдушкина считает, что Макс Фрай представляет «город как экзистенциальное переживание» и рассматривает первый том «Сказок старого Вильнюса» вместе с вышедшей в то же время книгой Томаса Венцловы:

Ольга Балла-Гертман, исследуя «интуитивную онтологию фраевского мироздания» в контексте учения Леви-Стросса, обнаруживает в сборнике «настоящий, на наших глазах возникающий миф»:

Обозревая четвёртый том «Сказок», Елена Кузнецова из «Фонтанки.ру» считает, что «по качеству сюжетов первым трём томам книжка проигрывает», при этом отмечая верность этого тома общей тенденции:

Содержание 
Рассказ «Солнечный кофе» из первого тома ранее публиковался в других сборниках «Праздничная книга» и «Одна и та же книга». Ни один из рассказов второго тома ранее не публиковался, все они написаны специально для этого сборника.

Примечания

Ссылки 
 «Сказки старого Вильнюса» на Kroogi.com
 Информация о книге на сайте издательства «Амфора»
 Информация о сборнике на сайте «Лаборатория фантастики»
 

Произведения Макса Фрая
Фантастические рассказы на русском языке